Die Ehrenliga Saarland 1950/51 war die höchste Spielklasse für saarländische Fußballvereine im von Deutschland unabhängigen Saarland und wurde mit insgesamt 14 Mannschaften ausgespielt. Die Organisation übernahm der Saarländische Fußballbund (SFB).

Saarländischer Meister in der dritten und letzten Saison der Ehrenliga Saarland wurde die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken vor dem SV Preußen Merchweiler und dem Aufsteiger SV St. Ingbert, während der Vorjahresmeister Sportfreunde 05 Saarbrücken den zehnten Platz belegte. Zwischen den punktgleichen Mannschaften des SV Preußen Merchweiler und dem SV St. Ingbert wurde am 10. Mai 1951 in Dudweiler ein Entscheidungsspiel um die Vizemeisterschaft ausgetragen, das der SV Preußen Merchweiler mit 2:4 (1:2) gewann. Da die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken nicht aufstiegsberechtigt war, konnte der Vizemeister SV Preußen Merchweiler an der Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga Südwest teilnehmen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saar - Final Tables 1948/49-1950/51, in: rsssf.com, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1950/51
Fußballwettbewerb im Saarland